Gefleorten kan syfta på:
 Gefleortens mejeriförening
 Gefleortens slaktdjursförsäljningsförening